Владимир Николаевич Шокоров (15 июля 1868 — 11 июля 1940) — командир Чехословацкого корпуса в России.

Биография 
Окончил 3-й Московский кадетский корпус (1886), Военное Алексеевское училище (1888), Николаевскую академию Генерального штаба. Выпущен в чине поручика в 4-й пехотный Копорский полк. 

28 ноября 1914 — генерал-майор, в Первую мировую войну был начальником штаба 12-й пехотной дивизии. С 15 октября 1917 года по август 1918 года — командир Чехословацкого корпуса, затем назначен инспектором чехословацких войск с производством в генерал-лейтенанты. Генерал Шокоров, используя своё новое положение, чтобы оправдать свой пост и придать ему высокий авторитет, игнорируя командование других Белых войск на Урале и в Сибире, стал издавать собственные приказы русским командующим частями, дивизиями, корпусами, армиями и фронтами, что вносило путаницу в проведении боевых операций.

После окончания гражданской войны эмигрировал в Чехословакию, где занимал должность генерала для особых поручений Министерства национальной обороны. С 1925 года — в отставке. Умер в муниципалитете Модржаны (ныне район Праги) в 1940.

Награды

Российская империя 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1902)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1905)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1907)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1907)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1907)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (ВП 21.03.1913)
 мечи к ордену Святого Владимира 3-й степени (ВП 19.11.1914)
 Георгиевское оружие (ВП 24.02.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 07.06.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (ВП 6.05.1916)

Чехословакия и Чехия 
 Орден сокола () с мечами (1919)

Примечания

Ссылки 
 
 Электронная энциклопедия Хронос

Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Чехословакии
Генералы армии (Чехословакия)
Персоналии:Чехословацкий корпус